Le patronyme italien Cremasco ou Cremaschi indique une provenance de la ville de Crema.

On retrouve le nom Cremaschi généralement en Lombardie, tandis que l'on retrouve Cremasco plutôt en Vénétie, entre Vicenza et Trévise.

Veronica Cremasco (1975-), femme politique belge.

Atilio Cremaschi (1923-2007 ) fut un international chilien d'origine italienne ;
Michel Crémaschi (1956-) est un joueur de rugby à XV, qui a joué avec l'équipe de France.

Toponyme

Diverses localités de l'endroit de Crema portent l'adjectif Cremasco :
Ex.
Bagnolo Cremasco
Casale Cremasco-Vidolasco.
Monte Cremasco
Ripalta Cremasca
Trescore Cremasco
Vaiano Cremasco

Homonymie de toponyme
Patronyme italien